Robin Seymour (Wicklow, 6 april 1971) is een Iers wielrenner.

Carrière 
Seymour is meervoudig Iers kampioen veldrijden. Hij behaalde die titel bij de elite veertien keer op rij, van 1991 tot en met 2004. In 2005 werd hij tweede achter Roger Aiken. Een jaar eerder eindigde hij als dertigste in de olympische mountainbikerace in Athene (2004). Seymour vertegenwoordigde zijn vaderland eveneens in de mountainbikerace bij de Olympische Spelen van 2008 (Peking). Hij stapte voortijdig af in die race.

Belangrijkste overwinningen

Cross

MTB

Olympisch palmares

Iers veldrijder
Iers wielrenner
Iers mountainbiker
Iers olympisch deelnemer